Яш-Нун-Айин II (дословно Зелёный Крокодил) (правил в 768 — ок. 790) — двадцать девятый правитель древнего майяского царства Мутуль со столицей в Тикале.

Биография 

Яш-Нун-Айин II взошёл на престол Мутуля в 768 году и наследовал «28 правителю», неизвестному по имени.

Во времена его правления была поставлена тикальская Стела 19.

Яш-Нун-Айину II наследовал Юкном-Чен.

См. также 

 Список правителей Тикаля
 Мутульское царство
 Тикаль

Примечания

Ссылки 

 
 

Правители Тикаля
Правители Америки VIII века